Vietresi – abitanti di Vietri di Potenza
Vietresi – abitanti di Vietri sul Mare